Harrison megye (Iowa)
Harrison megye (Indiana)
Harrison megye (Kentucky)
Harrison megye (Mississippi)
Harrison megye (Missouri)
Harrison megye (Nyugat-Virginia)
Harrison megye (Ohio)
Harrison megye (Texas)